Евгений Анатольевич Степанов:
* Степанов, Евгений Анатольевич (1956—?) — советский футболист.
 Степанов, Евгений Анатольевич (1976—2008) — российский шашист.

Примечания